Джон Сне́ддон (; 1867 — дата смерти неизвестна) — шотландский футболист, нападающий.

Футбольная карьера 
Выступал за шотландский клуб «Харт оф Мидлотиан». С 1887 по 1888 год сыграл за команду 5 матчей и забил 2 мяча в Кубке Шотландии. В сезоне 1890/91 провёл 1 матч за английский клуб «Аккрингтон» в Футбольной лиге Англии.

В 1891 году стал игроком клуба «Ньютон Хит», выступавшего в Футбольном альянсе. Провёл за команду 21 матч и забил 6 голов в Футбольном альянсе, 3 матча и 1 гол в Кубке Англии, 1 матч и 1 гол в Большом кубке Ланкашира, 2 матча и 1 гол в Большом кубке Манчестера, а также 18 товарищеских матчей. Стал автором первого в истории гола в манчестерском дерби, которое прошло 3 октября 1891 года в рамках первого квалификационного раунда Кубка Англии.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»
Игроки ФК «Аккрингтон»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»